Ел Азабаче има више значења:

 Ел Азабаче (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Азабаче (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Азабаче (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Азабаче (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику